

Geologia
 Cuesta – stile morfotettonico delle formazioni monoclinali delle dorsali collinari parallele

Persone
 Belén Cuesta – attrice spagnola
 Bernardo Cuesta – calciatore argentino
 Carlos Cuesta – calciatore colombiano
 Diego Cuesta Silva – ex rugbista a 15 argentino
 Hamilton Ricard Cuesta – ex calciatore colombiano
 Íñigo Cuesta – ex ciclista su strada spagnolo
 Inma Cuesta – attrice spagnola
 Inocente Cuesta – ex cestista cubano
 Iván Benito Ruíz Cuesta – pallavolista cubano naturalizzato italiano
 Jorge Cuesta – calciatore ecuadoriano
 Juan Manuel Cuesta – calciatore colombiano
 Julián Cuesta – calciatore spagnolo
 Mario Fernández Cuesta – calciatore spagnolo
 Marta Hazas Cuesta – attrice spagnola
 Michael Cuesta – regista statunitense
 Miguel García Cuesta – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Miguel Pérez Cuesta, noto come Michu – ex calciatore spagnolo
 Pablo González Cuesta – scrittore e sceneggiatore spagnolo
 Raimundo Fernández-Cuesta – politico spagnolo
 Ugo Cuesta – giornalista, scrittore e marittimo italiano
 Yamith Cuesta – calciatore colombiano
 Víctor Cuesta – calciatore argentino
 Wason Libardo Rentería Cuesta – ex calciatore colombiano